Белоруски католици је термин који може да се односи на припаднике:

 Белоруске гркокатоличке цркве — верске заједнице Источне католичке цркве, грчког обреда; 
 Католичке цркве у Белорусији — верске заједнице Римокатоличке цркве, латинског обреда;